«Anais» o «Anaís» puede referirse a:

Anais: divisiones administrativas

En Francia 
 Anais, comuna de Charente.
 Anais, comuna de Charente Marítimo.

En Portugal 
 Anais, freguesia de Ponte de Lima.

Anaís 
 Anaís Salazar (1974-), actriz mexicana.
 Anaís Martínez (1984-), cantante dominicana, ganadora de la segunda edición de Objetivo Fama.
 Anaís Vivas (1989-), cantante estadounidense-venezolana.
 Anaís Portillo (1994-), actriz de doblaje mexicana. 
 Ana Valeria (1995-), cantante mexicana - antes conocida como Anaís.
 Anaïs Nin (1903-1977), escritora franco-estadounidense